Treća hrvatska nogometna liga je u sezoni 2005./06. igrana u pet skupina - Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad.

Istok

Jug

Sjever

Središte

Zapad

Kvalifikacije za 2. HNL

Poveznice 
 1. HNL 2005./06.
 2. HNL 2005./06.
 4. rang HNL-a 2005./06.
 5. rang HNL-a 2005./06.
 6. rang HNL-a 2005./06.
 7. rang HNL-a 2005./06.
 Hrvatski nogometni kup 2005./06.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2005./06.. 3, HNL
  

2005./06. 
 3